Джей () — англомовне ім'я або прізвище, а також, топонім.

Прізвище 

 Бейлі Джей (; 1988) — американська транссексуальна порноакторка.
 Джессі Джей (; при народженні Джессіка Спінелла, ; 1982) — американська джазова саксофоністка.
 Джон Джей (; 1745–1829) — американський політичний і державний діяч.
 Джей Лейда (; 1910—1988) — американський кінознавець.
 Жасмін Джей (; 1981) — британська порноакторка.
 Мілі Джей (; 1983) — словацька порноакторка.

Ім'я 

 Джей Бі Ель (; 1966); справжнє ім'я Джон Чарльз Лейфілд, ) — американський професійний реслер.
 Джей Боумістер (; 1983) — канадський хокеїст, захисник.
 Джей Бреннан (; 1982) — американський музикант, співак, автор пісень, актор.
 Джей Гаккінен (; 1977) — американський біатлоніст, учасник олімпійських ігор 1998, 2002, 2006 та 2010 років.
 Джей Джей Кейл (; справжнє ім'я — Джон Кейл, ; 1938–2013) — вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів, продюсер.
 Джей Карні (; 1965) — прес-секретар Білого дому з січня 2011 року по червень 2014 року.
 Джей Катлер (; 1973) — американський бодібілдер і актор.
 Джей Мелер (; 1971) — американський музикант, гітарист найбільше відомий, як учасник гурту «Kasabian».
 Джей Ніксон (; 1956) — американський політик. Член Демократичної партії.
 Джей Пандолфо ; 1974) — американський хокеїст, правий нападник.
 Джей Форрестер (; 1918) — американський інженер, розробник системної динаміки.
 Джей Расселл (; 1960) — американський кінорежисер, сценарист та виконавчий продюсер.
 Джей Родрігес (; 1989) — англійський футболіст. Нападник збірної Англії та «Саутгемптона».
 Джей Ті Джи (; 1985) — американський професійний реслер.
 Джей Спірінг (; 1988) — англійський футболіст, півзахисник.

Топонім

Джей — округ (графство) у штаті Індіана, США.
 Джей — місто, штат Флорида
 Джей — місто, штат Мен
 Джей — місто, штат Нью-Йорк
 Джей — місто, штат Оклахома
 Джей — місто, штат Вермонт
 Джей Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсільванія

Інше 
 Ді-джей